Walkersville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Walkersville (Georgia)
 Walkersville (Maryland)
 Walkersville (Missouri)
 Walkersville (West Virginia)